Серге́й Никола́евич Коже́вников: Кожевников, Сергей Николаевич (1896—1938) — советский военный деятель, политработник.
 Кожевников, Сергей Николаевич (1906—1988) — советский учёный-механик.
 Кожевников, Сергей Николаевич (род. 1970) — российский легкоатлет.